Imagina van Nassau († vóór 1276), dochter van Walram II van Nassau.
 Imagina van Nassau, jong overleden dochter van rooms-koning Adolf van Nassau.